Andrea Favi – compositore e organista italiano
 Armando Favi – calciatore italiano
 Fabio Favi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Francesco Favi – diplomatico e mecenate italiano